Томпкинс () — фамилия и топоним.

Фамилия

А 
  (1844—1931) — американский военный кавалерист, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Сайлерс-Крик (1865).
  (1849—1905) — американский педагог, президент Иллинойсского педагогического университета (1899—1900).
  (1865—1938) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1899—1903).

Б 
  (род. 1940) — американский спортивный комментатор, лауреат премии Сэма Тауба Ассоциации боксёрских писателей Америки (1992).
  (род. 1945) — американская художница.

Г 
 Томпкинс, Гарри (1927—2018) — американский ковбой родео, член зала славы (с 1979).
  — американский конный тренер, тренер коня Американ Флэга, победителя скачек «Бельмонт Стейкс» (1925), и кобылы Мэйд-эт-Армс, победительницы «Алабама Стейкс» (1925).
  (1936—2018) — новозеландская бадминтонистка, чемпионка Новой Зеландии в парах (1961, 1969).

Д 
 Томпкинс, Джеймс:
 Томпкинс, Джеймс Джордж (псевдоним — Биг Джим Салливан; 1941—2012) — британский музыкант и продюсер.
  (1870—1953) — канадский католический священник, основатель образовательно-коммунального Антигонишского движения в приморских провинциях Канады.
  (1759—1846) — американский костюмер, лауреат премии «Эмми» за мини-сериал или фильм (1976, 1977).
  (1897—1986) — британский литературовед, лауреат премии Роуз Мэри Кроушей Британской академии (1923).
 Томпкинс, Джулиет:
 Томпкинс, Джулиет (род. 1992) — новозеландская пловчиха, рекордсменка Содружества наций по плаванию в ластах на 25, 50, 100, 200, 400, 800 м на поверхности и на 50 м с задержкой дыхания на короткой воде (с 1999), на 50, 100, 200, 400 м на поверхности и на 50 м с задержкой дыхания на длинной воде (с 2000).
  (1871—1956) — американская писательница.
 Томпкинс, Диего — мексиканский кёрлингист, участник чемпионат мира среди смешанных команд (2022).
  (1933—1982) — американский ювелир, чьи работы входят в частности в собрание хьюстонского Музея изящных искусств.
  (род. 1929) — новозеландский юрист, канцлер Университета Уаикато (1981—1985).
 Томпкинс, Дэниел (1774—1825) — американский юрист и политик, губернатор штата Нью-Йорк (1807—1817) и вице-президент США (1817—1825), брат Калеба Томпкинса.

К 
  (1759—1846) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1817—1821).
  (род. 1950) — американская защитница природы, обладатель Медали за филантропию Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (2017).
 Томпкинс, Кристофер:
  — американский автор песен, лауреат премии «Грэмми» за кантри-песню (2008, 2013).
  (1780—1858) — американский политик, член Палаты представителей от штата Кентукки (1831—1835).

Л 
  (род. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол и тренер, чемпион Ирландии в составе клуба «Корк» (1989, 1990).

М 
  — британский конный тренер, тренер коня Бобс Ретерна, победителя скачек «Сент-Леджер» (1993).
 Томпкинс, Матео — мексиканский кёрлингист, участник чемпионат мира среди смешанных команд (2022).

Н 
  (1879—1949) — американский юрист и политик, председатель Палаты представителей (1935—1936) и Сената (1941—1942) штата Мэн.
  (род. 1995) — британский регбист, обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба «Сэрасинс» (2017, 2019).

О 
  (1883—1969) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Алабама (1918—1920).

П 
  (1804—1853) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Миссисипи (1847—1849).
  (род. 1968) — американский комик, актёр и телесценарист, номинант на премии «Эмми» (1998) и Гильдии сценаристов США (2003) за сценарии к телепередачам-варьете.
  (1918—2004) — американский педагог и общественный деятель, генеральный директор Американской ассоциации женщин высшего образования (1959—1967), председатель совета Фонда Карнеги по улучшению преподавания (1974—1976).

Р 
  (1918—1992) — британский предприниматель, осователь сети супермаркетов с торговлей по каталогам Argos.
  (наст. имя — Эффи Говард; 1936—2006) — американская художница, автор стёганых полотен.
  (1912—1999) — американский военный деятель, командир 2-й (1963) и 3-й (1959, 1967—1968) дивизий морской пехоты.

С 
  (1810—1862) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1857—1861), отец Эмметта Томпкинса.
  — американский геолог и чиновник, директор DARPA (с 2021).
 Томпкинс, Стивен:
  — американский телесценарист, лауреат премии «Эмми» за мультфильм (1997).
  (род. 1959) — британский театральный архитектор, сооснователь студии «Хоуорт — Томпкинс», лауреат специального приза Театральной премии газеты Evening Standard (2007).
 Томпкинс, Стюарт Рамсей (1885—1977) — канадский историк, специалист по истории России.
  (род. 1971) — британская художница.

Т 
  (род. 1982) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (2005).
 Томпкинс, Трей (род. 1990) — американский баскетболист.

Ф 
  (1910—1995) — британский физикохимик, профессор Имперского колледжа науки и технологии (1959—1977), член Королевского общества (с 1955).
 Томпкинс, Фрэнк Гектор (1847—1922) — американский художник.

Х 
  (1906—1983) — американский психиатр, президент Американской психиатрической ассоциации (1966—1967).
  (род. 1971) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание нью-йоркского Музея современного искусства.
  (род. 1988) — американская гребчиха, серебряная медалистка чемпионата мира в парных лёгких четвёрках (2013).
  (род. 1978) — новозеландский конник, участница Олимпийских игр (2004, 2008).

Ч 
  (1830—1915) — американский военный деятель, обладатель Медали Почёта за участие в бое при Фэрфакс-Кортхаусе (1861).

Э 
 Томпкинс, Эдмунд (1826—1905) — британский теннинсист, чемпион мира по реал-теннису (1862).
  (1853—1917) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1901—1903), сын Сиднора Томпкинса.
 Томпкинс, Энджел (род. 1942) — американская актриса.
 Томпкинс, Эриал — американский редактор, лауреат премии Гильдии сценаристов США за рекламный текст (2014, 2016).

Топоним 
 Томпкинс — административно-территориальный округ штата Нью-Йорк, США.
 Томпкинс-сквер-парк — общественный парк в микрорайоне Ист-Виллидж городского округа Манхэттен в Нью-Йорке.

См. также 
  (род. 1965) — британский актёр, лауреат Национальной комедийной премии лучшему телеактёру (1994).